Vertavillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vertavillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Vertavillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar